centimetar, stoti dio metra,
 Cm, simbol za kemijski element kirij.